Mataruge (pleme), pleme u Crnoj Gori.
 Mataruge (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja, Crna Gora